Johannes Thiele (1860-1935), malacologiste allemand
 Johannes Thiele  (1865-1918), chimiste allemand